

Білоусовка — селище, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Білоусовка — село, Успенський район, Павлодарська область

Білоусовка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Білоусовка — село, Серишевський район, Амурська область

Див. також 
 Білоусівка